Rhizoctonia är ett släkte av svampar. Rhizoctonia ingår i familjen Ceratobasidiaceae, ordningen Cantharellales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Rhizoctonia